

Aziende 
 Panhard & Levassor – storica azienda automobilistica, fondata da René Panhard e Émile Levassor
 Panhard General Defense – azienda francese di veicoli militari, discendente della Panhard

Geografia

Antartide 
 Panhard Nunatak – nunatak sulla penisola Trinity in Antartide

Francia 
 Quai Panhard-et-Levassor – quai lungo la Senna nel XIII arrondissement di Parigi ()
 Rue René-Panhard – via nel XIII arrondissement di Parigi ()

Meccanica 
 Barra Panhard – componente delle sospensioni per autovetture
 Motore Citroën Serie G – motore a scoppio sviluppato dalla Citroën e dalla Panhard

Persone 

 Hippolyte Panhard (1870-1957) – imprenditore e pilota automobilistico francese, direttore generale della Panhard (1908-1915), figlio di René Panhard
 Jean Panhard (1913-2014) – imprenditore francese, presidente-direttore generale della Panhard (1965-1982), figlio di Paul Panhard
 Paul Panhard (1881-1969) – imprenditore francese, direttore generale della Panhard (1915-1965), nipote di René e cugino di Hippolyte Panhard
 René Panhard (militare) (1912-1977) – pilota da caccia francese, nipote di René Panhard
 René Panhard (1841-1908) – ingegnere e imprenditore francese, cofondatore della Panhard

Altro 
 Spedizione Panhard-Capricorne – spedizione in Africa australe del 1951